St. Anger (album), een muziekalbum van de Amerikaanse metalband Metallica
 St. Anger (nummer), een single van dit album

Homoniem muziekstuk